Landesplanung, Landesentwicklung steht für:
 Staatsentwicklung im Allgemeinen, in der staatlichen Gesamtschau
speziell:
 die Ebene der deutschen Länder, siehe Landesplanung in Deutschland
 die Ebene der österreichischen Länder, siehe Raumplanung in Österreich
 die gesamtstaatliche Ebene der Schweiz, siehe Raumplanung in der Schweiz

Siehe auch:
 Ländliche Entwicklung
 Regionalplanung